San Magno – martire in Galazia con i compagni Casto e Massimo in data imprecista, celebrato il 4 settembre;
 San Magno – martire con san Sisto papa ed altri, celebrato il 6 agosto;
 San Magno – martire a Forum Sempronii con altri quattro compagni, celebrato il 4 febbraio;
 San Magno di Oderzo – vescovo di Oderzo ed Eraclea, celebrato il 6 ottobre;
 San Magno di Lerino (†660) – vescovo di Lerino, celebrato il 19 agosto;
 San Magno – tradizionalmente considerato martire della Legione Tebea, celebrato il 19 agosto.
 San Magno di Anagni (o da Trani) – martire e patrono di Anagni, celebrato il 19 agosto;
 San Magno dei Trincheri – vescovo di Milano e patrono di Legnano, celebrato il 5 novembre;
 San Magno di Füssen – abate bavarese, celebrato il 6 settembre e invocato contro i parassiti delle piante
 San Magno Erlendsson (†1115) – conte delle Orcadi e re di Norvegia, celebrato il 16 aprile.

Altro 
 Nobile contrada San Magno – contrada di Legnano nella città metropolitana di Milano
 San Magno – frazione di Fondi in provincia di Latina

Pagine correlate 
 Magno